Planking, een internetmeme waarbij men zich liggend laat fotograferen 
 Planken (gemeente) in Liechtenstein
 Planken Wambuis, een natuurgebied op de Veluwe
 Meervoud van plank